Le terme Coleraine peut se référer à:

Toponymes 

 Coleraine (Australie),

 Saint-Joseph-de-Coleraine, une municipalité, située dans la MRC de Appalaches, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine, zone de protection de la nature située à Saint-Joseph-de-Coleraine près de Thetford Mines, au Québec.
 Rivière Coleraine un tributaire de la rivière Saint-François, dans la MRC Les Appalaches, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, Canada.

 Coleraine (Minnesota), ville située dans le comté d'Itasca, dans l’État du Minnesota.

 Coleraine (Irlande du Nord), une ville de l'Irlande du Nord.
 Borough de Coleraine, une organisation territoriale du Royaume-Uni.

Autres 

 Coleraine Football Club, un club nord-irlandais de football basé à Coleraine, au Royaume-Uni.
 Tour de Coleraine, une course cycliste se tenant en Australie.
 Cheddar de Coleraine, un fromage cheddar fabriqué à Coleraine, dans le Comté de Derry en Irlande du Nord.